Pausanias (griechisch , „der das Trübsal vertreibt“ oder „der den Schmerz beendet“) ist ein griechischer, männlicher Personenname.

Namensträger 
 Pausanias (Mediziner) (Pausanias von Sizilien; † nach 490 v. Chr.), griechischer Arzt, siehe Empedokles #Werke
 Pausanias (Sparta) († nach 470 v. Chr.), spartanischer Feldherr
 Pausanias (Makedonien) († 393 v. Chr.), makedonischer König
 Pausanias (König) (vor 445 v. Chr.–nach 381 v. Chr.), spartanischer König
 Pausanias (Makedone) († 336 v. Chr.), makedonischer Attentäter, Mörder von Philipp II.
 Pausanias (Pausanias Periegetes; um 115–um 180), griechischer Geograph und Reiseschriftsteller
 Pausanias (Sophist) († nach 180), Rhetoriklehrer und Schriftsteller 
 Pausanias, Gestalt in „Symposion“ von Platon, siehe Symposion (Platon) #Teilnehmer

Griechischer Personenname